Insegna Storia e Filosofia al Liceo Classico “Ruggero Settimo” di Caltanissetta occupandosi in parallelo di fotografia e ricerca culturale.
Oggi è noto soprattutto come autore di saggi e articoli sulla pasticceria siciliana.

Biografia 
All'inizio degli anni '90 del secolo scorso è autore di foto che illustrano le tradizioni popolari religiose del centro Sicilia e realizza al riguardo delle guide alla Settimana Santa delle provincie di Caltanissetta ed Enna.

Con i suoi allievi nel 2002 si fa notare come autore del cortometraggio filosofico Il coltello dalla parte del manico trasmesso da Rai Educational. Nel 2005 è invece autore sempre coi suoi allievi dello spot Prosciutto sugli occhi, finalista per l'Italia del concorso europeo Food 4U promosso dal Ministero per le Politiche Agricole e Forestali.

Nel giugno del 2004 è promotore e relatore di un convegno sull'italo-americano Mario Savio, il protagonista della protesta nel campus di Berkeley del 1º ottobre 1964.

Nello stesso periodo Farina inizia ad affermarsi come cultore dell'arte pasticcera siciliana e delle tradizioni popolari che tale arte sottintende: nel 2003 «seguendo il filo della ricerca etno-antropologica» pubblica la prima edizione del saggio Dolcezze di Sicilia e nel 2004 e 2005 sale alle cronache per essere tra i protagonisti che cercano di far riscoprire e rivalutare la tradizione dei dolci siciliani della cosiddetta "festa dei morti" del 2 novembre con la manifestazione nissena S-culture di zucchero.

Nell'aprile 2006 nei padiglioni dell'Istituciòn Ferial di Monzón in Spagna cura col fotografo Melo Minnella Semana Santa en Sicilia, esposizione di 50 immagini dedicate alle feste popolari del periodo di Pasqua nelle diverse provincie siciliane.

Con la pubblicazione de La città degli angeli che contiene nuove foto di Farina, quest'ultimo è ormai tra i più noti intellettuali del capoluogo nisseno.

Diviene così corrispondente per la Sicilia del periodico Pasticceria Internazionale e collabora col Gambero Rosso per la stesura della Guida alle Pasticcerie d'Italia, e con il quotidiano La Sicilia. Contribuisce anche alla realizzazione di due documentari sulla tradizione dolciaria siciliana per il programma Tv Geo & Geo su Raitre.

Nel 2009 Salvatore Farina con i circa quaranta maestri pasticcieri protagonisti del Salone Internazionale Gelateria, Pasticceria e Panificazione Artigianali di Rimini di quell'anno, fonda l'«associazione culturale della dolceria, pasticceria e gelateria siciliana» Duciezio, di cui ne diventa il presidente.

Sempre nel 2009 viene ripubblicato in edizione ampliata Dolcezze di Sicilia. Storia e tradizioni della pasticceria siciliana, anche in lingua inglese. Il libro vince così il premio “Orio Vergani” 2010 promosso dall'Accademia Italiana della Cucina. Alle consuete presentazioni del libro relazionano personaggi noti come Vincenzo Consolo a Milano, Livia Chiriotti a Bologna, e Rita Cedrini a Palermo.

Il 10 novembre 2012 il neo Presidente della Regione Siciliana Rosario Crocetta alla cerimonia di insediamento congeda il suo predecessore Raffaele Lombardo regalandogli una copia di Dolcezze di Sicilia.

Negli ultimi anni come presidente della "Duciezio" Salvatore Farina è impegnato a promuovere e valorizzare la cultura dolciaria siciliana con iniziative come la presentazione di Dolcezze di Sicilia all'interno della mostra realizzata dalla provincia di Palermo per il centenario della nascita di Renato Guttuso, o la realizzazione della Mostra del dolce siciliano a Palermo.

Nel 2015 debutta nella narrativa con L'incredibile storia di don Turiddu u gazzusaru.

Opere 
 Misteri nisseni, Roma, Equilibri, 1990.
 Settimana santa nella provincia di Caltanissetta, Palermo, Krea, 1995; 2002.
 Foto in Calogero Scarlata, S. Maria La Nova. La Cattedrale di Caltanissetta, Caltanissetta, Lussografica, 1997.
 Settimana Santa di Caltanissetta, Caltanissetta, Azienda Autonoma Provinciale Incremento Turistico di Caltanissetta, 1999; 2007.
 Foto in Luca Caviezel, Scienza e tecnologia di sorbetti, granite e dintorni, Pinerolo, Chiriotti, 2002. ISBN 88-85022-77-4.
 Dolcezze di Sicilia. Arte cultura storia e tradizioni dei dolci e della pasticceria siciliana, Caltanissetta, Lussografica-Soham, 2003. ISBN 88-8243-084-7; 2009. ISBN 978-88-8243-214-0.
 Me pijo n'caffè., Caltanissetta, Lussografica-Soham, 2004. ISBN 978-88-8241-192-3.
 La città degli angeli. Immagini del cimitero di Caltanissetta, con Melo Minnella e Angelo Pitrone, Caltanissetta, Salvatore Sciascia, 2006. ISBN 978-88-8241-192-3.
 Sicilia. Non solo mare. Viaggio letterario e per immagini all'interno dell'isola. Sicilia centro orientale, con Gaetano Gambino e Enzo Papa, Siracusa-Roma, Lombardi Editore, 2008. ISBN 978-88-7260-167-9.
 Sicilia. Non solo mare. Viaggio letterario e per immagini all'interno dell'isola. Sicilia centro occidentale, con Gaetano Gambino e Enzo Papa, Siracusa-Roma, Lombardi Editore, 2009. ISBN 978-88-7260-207-2.
 Introduzione e foto in Mariano Deidda, Da Pessoa a Pavese, Torino, Electromantic music/Poema, 2012.
 Foto in Natale Tedesco, Villa Palagonia. Tra norma ed eccezione, Siracusa, Lombardi, 2013; 2016. ISBN 978-88-7260-166-2.
 L'incredibile storia di don Turiddu u gazzusaru. Il maestro Nuccio Daidone racconta la straordinaria vita di suo padre, Caltanissetta, Lussografica, 2015. ISBN 978-88-8243-385-7.
 Sulle ali del picchio. Ritratto di una pasticceria di successo, Pinerolo, Chiriotti, 2019. ISBN 978-88-96027-40-0.

Note

Voci correlate 
 Cucina siciliana